Templo de la Virgen de los Desamparados puede referirse a:

Iglesia
Iglesia de la Virgen de los Desamparados (Alcoy)
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Benitandús)
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Desamparados), en Cantón de Desamparados, Costa Rica
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (El Tormo, Cirat)
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Lima)
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Vitoria)
Iglesia Vieja de los Desamparados (Cuevas de Vinromá)
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Madrid), situado en el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles.
Basílica
Basílica de la Virgen de los Desamparados, Valencia.
Ermita
Ermita de la Virgen de los Desamparados, ermita situada en la esquina de la Calle de Málaga.
Ermita de la Virgen de los Desamparados, templo situado en Carraixet.
Ermita de la Virgen de los Desamparados de Montanejos, emita situada en la aldea de la Alquería.